Andrzej Makowski (1931–2013) − kartograf
 Andrzej Makowski (1935–1999) − lekkoatleta, płotkarz
 Andrzej Makowski (ur. 1950) − wojskowy
 Andrzej Makowski − łyżwiarz szybki